Ке́вин Кампль (; 9 октября 1990, Золинген, Германия) — немецкий и словенский футболист, полузащитник клуба «РБ Лейпциг» и сборной Словении.

Клубная карьера 

Кампль — воспитанник футбольной академии немецкого клуба «Байер 04». В 2008 году он дебютировал за резервную команду. В сезоне 2009/10 он находился в заявке основной команды, но дебютировать так и не смог. Летом 2010 года Кевин перешёл в «Гройтер». 29 октября в матче против «Эрцгебирге Ауэ» он дебютировал за клуб. Это была его единственная игра за основную команду, после Кампль провел ещё семь встреч за резерв и вернулся в Леверкузен зимой 2011 года.

24 февраля в матче Лиги Европы против харьковского «Металлиста» он дебютировал за «Байер-04». Кевин так и не смог пробиться в основной состав, поэтому вскоре покинул клуб и на протяжении двух сезонов выступал за команды региональных лиг «Оснабрюк» и «Аален».

Летом 2012 года Кампль перешёл в австрийский «Ред Булл». Сумма трансфера составила 3 млн евро. 15 сентября в матче против «Рида» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. 24 февраля 2013 года в поединке против «Рапида» Кевин забил свой первый гол за клуб.

22 декабря 2014 года Кампль перешёл в дортмундскую «Боруссию». 31 января в матче против своего бывшего клуба «Байер 04» Кевин дебютировал в Бундеслиге.

28 августа 2015 года Кампль перешёл в «Байер 04» и подписал контракт до 2020 года, сумма трансфера составила 11 млн евро. 12 сентября в матче против «Дармштадт 98» он дебютировал за новую команду, заменив во втором тайме Кристофа Крамера. 26 сентября в поединке против бременского «Вердер» Кевин забил свой первый гол за «Байер». 20 октября в матче Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» Кампль забил один из голов и помог «аспириновым» уйти от поражения.

Летом 2017 года Кевин перешёл в «РБ Лейпциг», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 20 млн евро.

Международная карьера 
С 2009 по 2012 год Кампль выступал за молодёжную сборную страны. 14 ноября 2012 года в товарищеском матче против сборной Македонии Кевин дебютировал за сборную Словении. 6 сентября 2013 года в отборочном матче чемпионата мира 2014 против сборной Албании Кампль забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Словении

Достижения 
 «Ред Булл»
 Чемпион Австрии: 2014
 Обладатель Кубка Австрии: 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.ru 
 Профиль на сайте kicker.de  

Футболисты Германии
Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки сборной Словении по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Оснабрюк»
Игроки ФК «Аален»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»